Това е списъкът с епизоди на сериала „Тайнствени афери“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2010

Сезон 2: 2011

Сезон 3: 2012

Сезон 4: 2013

Сезон 5: 2014 

Тайнствени афери
Тайнствени афери